Nonnos ou Nonnus (en grec ancien , dérivé de , « oncle ») est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Acontius, Herculan, Nonnus et Taurin, martyrs à Porto Romano près de Rome († 172) ; saints chrétiens fêtés le 5 septembre ;
 Nonnos de Panopolis, poète, auteur des Dionysiaques et d'une paraphrase de l'Evangile selon St Jean en vers homériques, () ;
 Nonnos d'Édesse, évêque d'Édesse puis d'Héliopolis ().
 Nonnos de Nisibe, théologien jacobite au , neveu d'Abou-Raïta

Références